

Села:
 Богданове — Кіровоградська область, Голованівський район
 Богданове — Харківська область, Барвінківський район
 Богданове — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Богданове — частина села Полошки Глухівського району Сумської області

Села:
 Богданове — Вітебська область, Бешенковицький район
 Богданове — Вітебська область, Сєнненський район

Див. також 
 Богданове Перше
 Боґданово — села в Польщі